Кончіта Мартінес і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Мартінес - з Єленою Докич, а Санчес Вікаріо - з Мартіною Навратіловою.

Навратілова і Санчес Вікаріо програли в другому колі парі Любомира Бачева і Оса Карлссон.

Докич і Мартінес програли в півфіналі парі Кара Блек і Олена Лиховцева.

Елс Калленс і Меган Шонессі виграли титул, перемігши у фіналі пару Блек і Лиховцева з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2001 European Ladies German Open Doubles Draw 

WTA German Open
Тур WTA 2001